Říčanský potok je jméno více vodotečí:

 Říčanský potok (přítok Rokytky), též Říčanka – potok v okrese Praha-východ a v Praze
 Říčanský potok (přítok Bobravy) – potok v okrese Brno-venkov